Ла Магејера има више значења:

 Ла Магејера (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Магејера (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Магејера (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Магејера, Лусино Перез Перез (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Магејера (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Магејера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магејера (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магејера, Барио де лас Флорес (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магејера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Магејера, Ла Луна (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Магејера (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Магејера (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику